Fenwick kan syfta på:

Storbritannien 

 Fenwick, Skottland, East Ayrshire, 
 Fenwick, South Yorkshire, England, Doncaster, 
 Fenwick, Kyloe – en ort i Kyloe, Northumberland, England
 Fenwick, Matfen – en ort i Matfen, Northumberland, England

USA 

 Fenwick, West Virginia, Nicholas County,

Se även 
 Fenwick (efternamn)